Михаил Петелин:
 Петелин, Михаил Иванович (род. 1937) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Петелин, Михаил Павлович (1906—1990) — советский учёный, организатор науки и производства в области морской радиолокации и систем управления ракетным вооружением.